Püttner ist der Familienname folgender Personen:

 Elise Püttner (1839–1923), deutsche Schriftstellerin
 Gottlob von Püttner (1794–1863), deutscher Kaufmann und Politiker
 Günter Püttner (* 1936), deutscher Rechtswissenschaftler
 Josef Püttner (1821–1881), österreichischer Marinemaler
 Richard Püttner (1842–1913), deutscher Zeichner und Illustrator
 Walter Püttner (1872–1953), deutscher Maler

Siehe auch:
 Büttner